

Toponyme 

 Abat, un village camerounais rattaché à la commune d'Eyumodjock ;
 Abat, un village camerounais rattaché à la commune d'Isanguele.

Divers 
Abats peut désigner :
 abats, des viscères comestibles d'animaux.

Abat peut désigner :
 abat ( en anglais), un coup au bowling consistant à faire tomber les 10 quilles.

Une pluie d'abat est une pluie abondante.